Королева ночи может означать:

Кино 
 «Королева ночи» — французская мистическая драма Валериана Боровчика 1987 года.
 «Королева ночи» (иное название «Пленница») — канадский триллер Атома Эгояна 2014 года.
 «Королева ночи» — турецкий драматический телесериал 2016 года.

Музыка 
 «Королева ночи» — мини-альбом украинской певицы Оли Поляковой 2019 года.
 «Королева ночи» — одноимённая песня с мини-альбома.